Seznam guvernerjev Maina.

Maine